Politicamente Incorreto (espetáculo de stand-up comedy) — apresentado por Danilo Gentili
 Politicamente Incorreto (livro) — escrito por Danilo Gentili
 Politicamente Incorreto (telessérie) — com Danilo Gentili
 Bulworth — filme com Warren Beaty e Halle Berry, intitulado Politicamente Incorreto no Brasil

Ver também 
Politicamente correto

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão